Russellville puede hacer referencia a diferentes localidades de Estados Unidos:
Russellville (Arkansas)
Russellville (Kentucky) 
Russellville (Indiana) 
Russellville (Alabama) 
Russellville (Misuri) 
Russellville (Illinois) 
Russellville (Ohio)
Russellville (Carolina del Sur)